Mastigiidae är en familj av maneter. Mastigiidae ingår i ordningen lungmaneter, klassen maneter, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mastigiidae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lungmaneter
Mastigiidae